«Недалеко от дома» ( — Karov La Bayit ) — фильм израильских режиссёров Вардит Билу и Далии Хагер, вышел в 2005  году. Фильм рассказывает о буднях двух девушках, служащих в Армии обороны Израиля.

Сюжет 
Действие фильма происходит в Иерусалиме. Две девушки, Смадар — весёлая и непослушная и Мирит — замкнутая и правильная, выполняют вместе патрулирование и проверку документов у арабов на одной из улиц Иерусалима. Изначально отношения между девушками не складываются, они погружены в свои проблемы. Во время службы они сталкиваются с реалиями жизни. Однажды на их улице происходит террористический акт. Постепенно девушки становятся подругами.

Награды 
 Приз Европейской конфедерации художественного кино (программа «Форум») Берлинского международного кинофестиваля 2006 года
 Приз «Офир»  2005 за лучший звук

Ссылки

Примечания 

Фильмы-драмы Израиля
Фильмы об Армии обороны Израиля
Фильмы о женщинах-военнослужащих
Фильмы израильских режиссёров
Фильмы Израиля 2005 года